Acanthella är ett släkte av svampdjur. Acanthella ingår i familjen Dictyonellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Acanthella